AlphaStar или Alpha Star:
  — частная чартерная авиакомпания в Саудовской Аравии.
  — бывшая служба прямого спутникового вещания в США, созданная канадской фирмой Tee-Comm Electronics.
 AlphaStar — искусственный интеллект, разработанный DeepMind для игры в StarCraft II.